Špilár oder Spilar ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Spilar (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler
 Marek Špilár (1975–2013), slowakischer Fußballspieler